Ле-Самен () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка по дорогам бельгийской провинции Эно, со стартом в городе Фрамери и финишем в Дуре. Из-за довольно сложного маршрута, включающего 16 мощённых секторов, бельгийские медиа прозвали гонку Мини Париж–Рубе.

История 
Впервые гонка состоялась в 1968 году как Гран-при Фей-ле-Франк. Название было связано с бывшей коммуной, вокруг которой она проходила. Однако в 1970 году гонка была переименована в честь первого победителя Жозе Самена, погибшего годом ранее. До 1974 года проводилась в июле, после — в конце февраля или начале марта, став с того времени первой гонкой велошоссейного сезона на территории Валлонии. Обычно проходит в среду после двух фламандских классик: Омлоп Хет Ниувсблад и Кюрне — Брюссель — Кюрне.

С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1, а с 2016 года является одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии. В 2005 году соревнование было отменено из-за снегопада. Выпуск 2017 года был омрачен хищением 180 000 евро из бюджета гонки её казначеем Изабель Петит, которая хотела удовлетворить свою игровую зависимость. Гонка состоялась, несмотря на финансовые трудности.

С 2012 года в один день с мужской проводиться также женская версия гонки.

Призёры

См. также 
Ле-Самен среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Ле-Самен на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour